Schloss Neustadt steht für:

 Schloss Neustadt

 Neues Schloss Neustadt-Glewe